Justenhoven ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz-Gerhard Justenhoven (* 1958), deutscher katholischer Theologe
 Petra Justenhoven (* 1967), deutsche Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin